een onderdeel van een molen.
een onderdeel van een vuurwapen.